Теодо́р Ге́бре Села́ссие (; родился 24 декабря 1986 года, в Тршебиче, ЧССР) — чешский футболист, защитник футбольного клуба «Слован». Выступал за сборную Чехии.

Карьера

Клубная 
Теодор родился в Чехословакии, в городе Тршебич, однако начал заниматься футболом в городе Велке-Мезиржичи, в одноимённом клубе в 1992 году. В 1998 году он переехал в Йиглаву, где продолжил футбольное образование в команде «Высочина». В 2005 году был отдан в аренду в «Велке-Мезиржичи», а в 2006 году вернулся обратно в «Высочину», за которую ещё на протяжении двух сезонов выступал во второй чешской лиге. Осенью 2007 года Гебре Селассие подписал четырёхлетний контракт с пражской «Славией». Дебютировал в Гамбринус Лиге 19 октября, в матче с пльзеньской «Викторией» (0:3). По итогам сезона 2007/08 вместе со «Славией» стал чемпионом Чехии. В начале осени 2008 года Теодор заключил контракт со «Слованом» (Либерец). В команде дебютировал 21 сентября, в игре с пражским «Богемиансом» (0:2). 2 ноября, в матче с «Младой-Болеслав» (3:3), забил свой первый гол в составе «Слована». В сезоне 2011/12 Теодор вместе со «Слованом» стал победителем Гамбринус Лиги.

22 июня 2012 года Гебре Селассие подписал контракт с бременским «Вердером» на 4 года. В дебютном матче за клуб, состоявшемся 24 августа, Теодор сумел забить гол дортмундской «Боруссии», а встреча завершилась победой соперников со счётом 2:1.

В июле 2017 года продлил контракт с «Вердером».

В феврале 2019 года провел свой 200-й по счету матч в Бундеслиге .

Национальная 
В период с 2007 по 2008 год Теодор выступал за молодёжную сборную Чехии. В мае 2011 года был приглашён Михалом Билеком в первую сборную Чехии, в составе которой дебютировал 4 июня, в игре со сборной Перу (0:0). 29 мая 2012 года Теодор попал в окончательный список игроков, которые поехали в составе чешской сборной на Евро-2012. Дебютировал на этом турнире 8 июня, в матче со сборной России (1:4).

Гебре Селассие является первым темнокожим футболистом в истории национальной сборной Чехии.

В мае 2019 года Теодор объявил о завершении карьеры в национальной сборной.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
 «Славия» Прага
 Чемпион Чехии (2): 2007/08, 2008/09

 «Слован» Либерец
 Чемпион Чехии: 2011/12

Семья 
Мать — чешка, отец — эфиоп. Младшая сестра  — профессиональная гандболистка, выступала за женскую сборную Чехии.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Слована»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на сайте Первой лги Чехии

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Высочина»
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Вердер»
Выпускники Университета Палацкого